Самохвалов, Александр Николаевич:
 Самохвалов, Александр Николаевич (1894—1971) — русский и советский художник, живописец и график, прикладник, монументалист.
 Самохвалов, Александр Николаевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.